Il termine esportazione può avere i seguenti significati:
 Esportazione quando si parla di merci.
 Esportazione nel campo della logica matematica.
 Esportazione in crittografia.